Бангарам:
 Бангарам  — в языке телугу означает «золото».
 Бангарам — небольшой остров в составе Лаккадивских островов, Лакшадвип, Индия.
  — тип патрульных катеров ВМФ Индии.
  — индийский художественный фильм.